Burijn (ook wel graveersteker)
 Connector (elektrotechniek) (ook wel stekker of steker)
 Steker (archeologie)